Neomelanconium är ett släkte av svampar. Neomelanconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neomelanconium